USS Detroit ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Detroit, Míchigan.

 , fue un buque armado con 12 cañones construidos por los británicos en Malden, Ontario, Canadá, en 1813 y capturada por los independentistas durante la batalla del lago Erie del 10 de septiembre de 1813. 

Detroit, fue un vapor de hélice, puesto en grada en los astilleros New York Navy Yard en 1865, pero fue cancelado en 1866 y desguazado sobre la propia grada.

 , fue una balandra nombrada de este modo desde el 15 de mayo al 10 de agosto de 1869. Ates, y posteriormente, fue conocido como el primer Canandaigua. 

 , fue un crucero en uso desde 1893 hasta 1904.

 , fue un crucero ligero en servicio desde 1923 hasta 1946.

 , fue un buque de aprovisionamiento de combate dado de alta en 1970 y dado de baja en 2005.

  es el séptimo buque de combate litoral botado en 2014.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos